Chanson steht für:
 das Chanson, im französischen Kulturkreis verwurzeltes, liedhaftes musikalisches Genre
 die Chanson (Alte Musik), zentrale Form der französischen Musik des Spätmittelalters und der Renaissance
 Chanson de geste, eine der ältesten erzählenden Gattungen der französischen Literatur
 Nouvelle Chanson, Comeback des französischen Chansons vor und nach der Jahrtausendwende

Personen:
 Charles Chanson (1902–1951), französischer Brigadegeneral
 Émile-Charles Chanson (Maler) (1820–?), französischer Aquarellmaler
 Émile-Charles Chanson (Miniaturist) (1849–1876), französischer Miniaturenmaler

La Chanson steht für:
 La Chanson, österreichische Hörfunksendung (1969–1999)

Siehe auch:
 Russisches Chanson